Морщаков — русская фамилия; имеет женскую форму Морщакова.
 Морщаков, Фёдор Михайлович — советский государственный и политический деятель.
 Морщакова, Тамара Георгиевна (род. 1936) — советский и российский юрист.